Порбо́у (, вимова літературною каталанською мовою ) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії. Знаходиться у районі (кумарці) Алт-Ампурда провінції Жирона, згідно з новою адміністративною реформою перебуватиме у складі Баґарії (округи) Жирона.

Населення 
Населення міста (у 2007 р.) становить 1.307 осіб (з них менше 14 років - 7,1%, від 15 до 64 - 62,8%, понад 65 років - 30,1%). У 2006 р. народжуваність склала 6 осіб, смертність - 16 осіб, зареєстровано 0 шлюбів. У 2001 р. активне населення становило 605 осіб, з них безробітних - 60 осіб.Серед осіб, які проживали на території міста у 2001 р., 943 народилися в Каталонії (з них 727 осіб у тому самому районі, або кумарці), 398 осіб приїхало з інших областей Іспанії, а 57 осіб приїхало з-за кордону. Університетську освіту має 6,4% усього населення. У 2001 р. нараховувалося 596 домогосподарств (з них 31,5% складалися з однієї особи, 29% з двох осіб,19,8% з 3 осіб, 14,3% з 4 осіб, 4% з 5 осіб, 1,2% з 6 осіб, 0% з 7 осіб, 0,2% з 8 осіб і 0% з 9 і більше осіб).Активне населення міста у 2001 р. працювало у таких сферах діяльності : у сільському господарстві - 1,1%, у промисловості - 6,4%, на будівництві - 7,9% і у сфері обслуговування - 84,6%.  У муніципалітеті або у власному районі (кумарці) працює 518 осіб, поза районом - 150 осіб.

Безробіття 
У 2007 р. нараховувалося 39 безробітних (у 2006 р. - 30 безробітних), з них чоловіки становили 56,4%, а жінки - 43,6%.

Економіка

Підприємства міста

Промислові підприємства

Роздрібна торгівля

Сфера послуг

Житловий фонд 

У 2001 р. 5,9% усіх родин (домогосподарств) мали житло метражем до 59 м², 39,1% - від 60 до 89 м², 45,3% - від 90 до 119 м² і
9,7% - понад 120 м².З усіх будівель у 2001 р. 19,4% було одноповерховими, 41,4% - двоповерховими, 23,1
% - триповерховими, 9% - чотириповерховими, 3,7% - п'ятиповерховими, 2,1% - шестиповерховими,
0,8% - семиповерховими, 0,5% - з вісьмома та більше поверхами.

Автопарк

Вживання каталанської мови 

У 2001 р. каталанську мову у місті розуміли 98,6% усього населення (у 1996 р. - 97,9%), вміли говорити нею 84,3% (у 1996 р. - 
81,7%), вміли читати 84% (у 1996 р. - 78,2%), вміли писати 42,6
% (у 1996 р. - 43,6%). Не розуміли каталанської мови 1,4%.

Політичні уподобання 

У виборах до Парламенту Каталонії у 2006 р. взяло участь 684 особи (у 2003 р. - 853 особи). Голоси за політичні сили розподілилися таким чином:

У муніципальних виборах у 2007 р. взяло участь 864 особи (у 2003 р. - 938 осіб). Голоси за політичні сили розподілилися таким чином:

Історія та культура

Див. також 

 Дані Інституту статистики Каталонії (Institut d'Estadística de Catalunya) 

Міста Каталонії
Міста Іспанії